

Patronyme

(Classement par ordre alphabétique du prénom)
 Alexander Stubb (1968-), homme politique finnois ;
  (1935-), joueur de hockey sur glace finno-suédois et père du précédent ;
  (1906-1973), footballeur allemand.

Toponyme 

 , glacier situé sur la Terre de Graham dans la Péninsule Antarctique.

Divers 
 Gouvernement Stubb, gouvernement de la République de Finlande entre le  et le .
Patronyme germanique
Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme finnois